Щербань — поширене українське прізвище, походить від слова «Щерба», яке має єдине значення — Юшка, відвар із дрібної риби.

Носії

А 
 Щербань Артем Володимирович (1974) — народний депутат України 5-го та 6-го скликань, син Володимира Щербаня.

В 
 Щербань Володимир Петрович (1950) — народний депутат України 2-го, 3-го та 4-го скликань, батько Артема Щербаня.

Є 
 Щербань Євген Олександрович (1946–1996) — народний депутат України 2-го скликання, батько Руслана Щербаня.

І 
 Щербань Ірина Михайлівна (1954) — українська кандидатка географічних наук, доцентка, метеорологиня, кліматологиня.

М 
 Щербань Михайло Іванович (1985—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Щербань Михайло Ілліч (1921—2000) — український географ-кліматолог, доктор географічних наук, професор.
 Щербань Михайло Федорович — перший секретар Дніпропетровського міському КПУ у 1950—1961 роках, тесть письменника Павла Загребельного.

О 
 Щербань Олександр Володимирович (1974) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Щербань Олег Олександрович (1972—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, почесний громадянин Бердянська.
 Щербань Олександр Назарович (1906–1992) — український вчений у галузі гірничої теплофізики, Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1966), депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання.
 Щербань Олена Василівна (1980) — українська керамологиня, етнологиня, етнографка, краєзнавиця, історикиня.

Р 
 Щербань Руслан Євгенович (1977) — депутат Донецької обласної ради, син Євгена Щербаня.

С 
 Щербань Сергій Авксентійович (1922–2011) — заслужений працівник сільського господарства УРСР (1977), почесний громадянин Кам'янець-Подільського району.

Примітки 

Українські прізвища